Les mosasaurinés (Mosasaurinae) forment une sous-famille éteinte de reptiles marins appartenant à la famille également éteinte des mosasauridés, ayant vécu durant le Crétacé supérieur sur tous les continents, à l'exception de l'Amérique du Sud. La lignée semble apparaître durant le Turonien et prospère jusqu'à l'extinction Crétacé-Paléogène à la fin du Maastrichtien. Bien que représentée par des formes relativement petites tout au long du Turonien et du Santonien, tels que par Clidastes, la lignée se diversifie au cours du Campanien et au Maastrichtien, est devient le taxon de mosasaures le plus diversifiée et la plus riche en espèces connus au sein du groupe.

Description 

La taille des différents représentants des mosasaurinés diffèrent d'un genre à l'autre. En effet, le groupe contient à la fois parmi les plus petits et les plus grands membres connus des mosasaures en général. Les plus petits d'entre eux, tels que Dallasaurus ou , ont une taille situé respectivement entre  de long. Les représentants de taille moyenne, tels que Clidastes, dépassent les , tandis les plus grands, notamment les plus grandes espèces connus des genres Mosasaurus et Prognathodon, atteignent les . De nombreux genres de mosasaurinés étaient des piscivores ou généralistes, se nourrissant de poissons et d'autres reptiles marins, mais la lignée des Globidensini ont des dents broyeuses spécialisées, s'adaptant à un régime d'ammonites et/ou de tortues marines.

Classification 

En 1967, Dale Russell défini les Mosasaurinae sur la base des caractéristiques des crânes et des membres. Parmi les caractéristiques les plus notables, il cite la présence d'au moins  sur le dentaire et le maxillaire, l'absence ou la présence d'un petit rostre en avant des dents des prémaxillaires ainsi que les tarses et carpes bien ossifiés. Dans sa révision de 1997 de la phylogénie des Mosasauroidea, Bell retient les Mosasaurinae comme un clade, bien qu'il réaffecte la tribu Prognathodontini de Russell aux sein des Mosasaurinae et reconnait une nouvelle tribu de mosasaurinés, les Globidensini.

La sous-famille est généralement reconnue comme contenant deux subdivisions, les tribus Globidensini et Mosasaurini. Une troisième tribu, les Prognathodontini, est également utilisée à l'occasion. Le taxon Clidastini est également utilisé parfois, mais fait généralement référence à un grade adaptatif proche et contenant le genre Clidastes, plutôt qu'à un clade clairement établi.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Mosasauridae

Liens externes 

 

Mosasauridae
Diapside marin préhistorique
Diapside préhistorique (nom scientifique)
Sous-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1853